La Coppa di Slovacchia 2017-2018, conosciuta anche come Slovnaft Cup per ragioni di sponsorizzazione, è la venticinquesima edizione del torneo. Il vincitore della competizione si qualifica per il Primo Turno di Qualificazione della UEFA Europa League 2018-2019. La squadra campione in carica è lo .
Per l’ottava volta nella storia della competizione a trionfare è stato lo .

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 luglio 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 luglio 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 luglio 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 luglio 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 agosto 2017

Secondo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 agosto 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 agosto 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 agosto 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 agosto 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 agosto 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 agosto 2017

Terzo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 agosto 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 settembre 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 settembre 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 settembre 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 settembre 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 settembre 2017

Quarto turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 settembre 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 ottobre 2017

Ottavi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 ottobre 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 ottobre 2017

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 marzo 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 marzo 2018

Semifinali 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 aprile / 18 aprile 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 aprile / 18 aprile 2018

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 Slovak Cup Soccerway.com

Calcio nel 2017
Calcio nel 2018
Edizioni della Slovenský Pohár